12-й выпуск  Тура Калифорнии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам штата Калифорния в США. Гонка прошла с 14 по 20 мая 2017 года и впервые состоялась в рамках Мирового тура UCI 2017. Победу одержал Джордж Беннет из , став первым новозеландцем, победившим в гонке Мирового тура UCI.

Участники 
Согласно новым правилам UCI участие всех команд категории UCI WorldTeam в каждой из гонок, впервые вошедших в календарь Мирового тура UCI в 2017 году не было обязательным. Организаторам достаточно было пригласить не меньше 10 команд для возможности сохранения гонки в календаре Мирового тура UCI. Так как, к числу этих гонок относился и Тур Калифорнии, то на гонку приехали 12 из 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили 3 профессиональные континентальные и 2 континентальные команды. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 136 спортсменов. Победитель предыдущего издания гонки француз Жулиан Алафилипп в гонке не участвовал.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен 31 января 2017 года. В сравнении с прошлыми сезонами маршрут был укорочен с 8 до 7 этапов. Общая протяжённость дистанции составила 938 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2 
Победителем этапа стал 27-летний польский гонщик Рафал Майка из команды «». Отреагировав на атаку Джорджа Беннетта из  за 50 км до финиша, Майка уехал в отрыв, куда также отобрались Лаклан Мортон () и Иэн Босуэлл (). Отрыв разыграл финиш, где поляк опередил своего попутчика Беннета и возглавил общий зачёт гонки. Беннет поднялся на второе место в «генерале», а Босуэлл на третье.

Этап 3

Этап 4 
В отрыв дня отобрались два гонщика Rally Cycling (Роб Бриттон и Эван Хаффман), а также Гэвин Мэннион (), Леннард Хофстеде () и Матиас Ле Терниер (). На последних 20 км спринтерские команды из пелотона отчаянно догоняли отрыв, положив на преследование все силы — из-за этого в пелотоне даже начали образовываться эшелоны. Однако настигнуть отрыв у них так и не получилось.

На последнем километре дистанции гонщики Rally Cycling попыталась реализовать численное преимущество: Эван Хаффман атаковал заранее, вынуждая соперников закрывать отрыв, а обладающий лучшим спринтерским рывком Роб Бриттон, должен был «отсидеться» у них на колесе и выйти из под них на финишной прямой. В итоге, предпринявший раннюю атаку Хаффман, оказался настолько силен, что дал просвет и выиграл этап, а Бриттон, как и планировалось, вышел с колеса у соперников, заняв второе место. Спринт из пелотона выиграл чемпион мира Петер Саган из команды «».

Этап 5 
На самом сложном по рельефу этапе гонки победу одержал американец Эндрю Талански из команды «». На заключительном подъеме он пытался атаковать с целью отыгрывать время в общем зачете перед разделкой на следующем этапе, но сбросить Рафала Майку (), Джорджа Беннета () и Иэна Босуэлла () ему не удалось. Однако в финальном спринте он стал лучшим из этой четверки, принеся своей команде первую победу в Мировом туре UCI более чем за два года и поднявшись на 4-е место генеральной классификации.

Этап 6 
Лучшее время в индивидуальной гонке показал британец Джонатан Диббен из . Трассу длиной 24 км он преодолел за 28 мин. 27 сек. со средней скоростью 50.615 км/ч, одержав свою первую профессиональную победу.

Лидерство в генеральной классификации перед заключительным этапом захватил новозеландец Джордж Беннет (), который отыграл у лидера гонки Рафала Майки () 6 секунд отставания в «генерале», опередив его в разделке на 31 секунду. Поляк опустился место на второе общего зачета, а на третье подянялся Эндрю Талански ().

Этап 7 
Отрыв из пяти человек, в который вошли Лаклан Мортон (), Николя Эде (), Давид Лопес () и все тот же дуэт гонщиков Rally Cycling (Роб Бриттон и Эван Хаффман), сумел «обмануть» пелотон. В финишном спринте из этой пятёрки лучшим оказался Хаффман, добывший свою вторую победу на гонке.

Лидеры классификаций 
На Туре Калифорнии 2017 разыгрывались пять разных маек. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался желтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме этапа 6 (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер спринтерской классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на всех этапах, кроме этапа 6 и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Белая майка в красный горошек присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: высшая, первая, вторая или третья. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить.

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 25 лет.

После каждого этапа синей майкой отмечался гонщик, который по мнению жюри гонки «лучше всего продемонстрировал характер тех, кто борется с раком / сердечными заболеваниями» (самый атакующий, активный, упорный) в соответствии со спонсорами майки.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 6 очков  за каждый этап

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Калифорнии 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в США в 2017 году
Май 2017 года